Ава Аддамс (, уроджена — Александра Руа, ;  1979) — порноакторка США французького походження, модель Playboy.
  (; 1930—1985) — британська кіноакторка.
 Лаура Джейн Аддамс (; 1860—1935) — американська соціолог, реформаторка і філософ, лідерка руху суфражисток у США. Лауреатка Нобелівської премії миру (1931).
 Обрі Аддамс (;  1987) — американська порноакторка.
 Чарлз Аддамс (; 1912—1988) — американський художник-карикатурист. Творець персонажів Сімейки Аддамс.

Див. також 
 Адамс
 Сімейка Аддамс